Chiloplacus är ett släkte av rundmaskar. Chiloplacus ingår i familjen Cephalobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Chiloplacus